Nane steht für:

 türkische Bezeichnung für die Nanaminze
 Daniela Nane (* 1971), rumänische Schauspielerin

Siehe auch: 
 Nan
 Nahne
 Nanhe (Begriffsklärung)
 Nanne